Чемпионат Португалии по футболу 1940—1941 является 7-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 1-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 8 команд, было сыграно 56 матчей и забито 292 гола (в среднем 5,2 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1940/1941
Португалия
Португалия
1940 год в Португалии
1941 год в Португалии